EA Play (ранее EA Access и Origin Access) — сервис платной подписки от компании Electronic Arts для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One и Windows. Сервис предлагает неограниченный доступ к ряду игр на этих платформах, а также дополнительные поощрения, выпускаемые компанией Electronic Arts.

Сервис EA Play впервые появился на Xbox One 11 августа 2014 года, а спустя пять лет, 24 июля 2019 года, прибыл на PlayStation 4. Компания Sony изначально отказалась от участия в программе подписки, так как не верила, что это принесёт пользу их клиентам и будет прибыльным. Возможность купить подписку в Steam появилась в августе 2020 года. EA Play также поставляется в комплекте с Xbox Game Pass Ultimate без дополнительной платы.

Описание 
Подписку на EA Play можно приобрести на один месяц или сразу на год. Участники имеют неограниченный доступ к полным версиям игр, выпущенных EA. Если подписка закончилась, сыграть пользователь больше не сможет, но весь прогресс и игровые накопления сохранятся. Участники сервиса также могут приобретать игры и DLC (дополнения), доступные прямо в EA Play, по сниженной цене. EA Play не требует от пользователей наличия платной подписки в Xbox Live, хотя для использования любых многопользовательских функций требуется членство уровня Gold.

Пользователи, оформляющие предзаказ на будущие игры через EA Play, могут скачать специальные ограниченные версии игр, выпущенные за пять дней до их выхода в розничную продажу. Компания описала эти ранние версии не как более традиционные демо-версии, а как полнофункциональные, но ограниченные по времени, при этом точный объём контента варьируется от игры к игре. Любой прогресс, полученный в рамках этих ограниченных версий, переносится на полную розничную версию после официального выхода игры.

Игры, опубликованные на сайтах партнеров EA и/или на сайтах EA Originals, не имеют права на привилегии EA Play. Тем не менее, Titanfall был добавлен в подписку в июне 2015 года в рамках выставки E3 2015, которая также предоставила бесплатную пробную версию для всех владельцев Xbox One. Titanfall 2 был добавлен в сервис в июле 2017 года.

Подписчики EA Play могут бесплатно получать загружаемый контент для игр в течение различных ограниченных периодов времени, например, DLC Naval Strike и Second Assault для Battlefield 4. 3 мая 2016 года для Battlefield 4 и Battlefield Hardline был предоставлен бесплатный доступ в течение ограниченного времени, что дало возможность подписчикам бесплатно скачать все выпущенные дополнения для обеих игр. В то время как доступ к премиальному контенту Battlefield 4 возможен только при активной подписке, подписчикам было разрешено сохранять функции Hardline Premium независимо от статуса подписки. Сезонный абонемент () на Star Wars Battlefront стал доступен для подписчиков бесплатно 7 июля 2017 года.

29 февраля 2016 года EA Play расширила свою деятельность, включив в неё игры от Xbox 360 с помощью функции обратной совместимости Xbox One, начиная с оригинальной версии игры Plants vs. Zombies. Dead Space была добавлена в подписку без официального объявления 31 марта. 17 января 2018 года в подписку была добавлена игра Black, выпущенная для Xbox в 2006 году.

EA объявила, что наряду с возвратом своего каталога в Steam в октябре 2019 года она также выпустит версию EA Play для пользователей Steam с библиотекой, сравнимой с версиями Xbox и PlayStation.

В сентябре 2020 года Microsoft заключила партнерство с Electronic Arts, чтобы предоставить услуги EA Play подписчикам Xbox Game Pass на Xbox и ПК. 10 ноября 2020 года (в тот же день, когда были запущены Xbox Series X/S) EA Play стала доступна на консоли и в облаке xCloud для подписчиков Game Pass Ultimate, а 18 марта 2021 года будет распространена на ПК для участников Game Pass Ultimate и Game Pass для ПК.

Запуск подписки 
EA Play была впервые выпущена в виде бета-версии эксклюзивно на Xbox One 29 июля 2014 года, и была официально запущена 11 августа 2014 года. Компания Electronic Arts обратилась с запросом о запуске сервиса к Sony и Microsoft на их платформах, однако Sony отказалась сделать его доступным на своей консоли PlayStation 4. Аналогичная версия под названием Origin Access была запущена 12 января 2016 года на PC.

После объявления о запуске подписки компанией Electronic Arts акции ритейлера компьютерных игр GameStop, продающего как новые, так и вышедшие ранее игры, упали более чем на пять процентов. Аналогичное падение цен произошло после первого объявления Sony о запуске PlayStation Now. GameStop стал одним из магазинов, продающих подписку EA Play.

Список игр в подписке

Примечания

Ссылки 
 

Программное обеспечение, разработанное в 2014 году